Dominica Freedom Party (DFP), een conservatief-liberale politieke partij in Dominica
Inkatha Vrijheidspartij (IFP), een Zuid-Afrikaanse politieke partij tegen apartheid
Partei für Freiheit und Fortschritt (PFF), een Duitstalige Belgische liberale politieke partij
Partij van de Vrijheid, een voormalige Nederlandse liberale politieke partij, voorloper van de VVD
Partij voor de Vrijheid (PVV), een Nederlandse conservatief-liberale politieke partij
Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit (PNVD), een voormalige Nederlandse libertaire politieke partij, ook wel pejoratief de "Pedopartij" genoemd
Partij voor Vrijheid en Vooruitgang, een voormalige nationale Belgische liberale politieke partij
Slowaakse Vrijheidspartij, een voormalige Slowaakse katholieke politieke partij
Spakenburgse Vrijheidspartij (SVP), een lokale Nederlandse protestantse politieke partij
Sri Lankaanse Vrijheidspartij (SLFP), een Sri Lankaanse socialistische politieke partij
Svoboda (Oekraïne) ("Vrijheid"), een Oekraïense nationalistische politieke partij
Svoboda (Slovenië) ("Vrijheid"), een Sloveense links liberale partij
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), een Nederlandse liberale politieke partij
Vrijheidspartij van Oostenrijk (FPÖ), een Oostenrijkse conservatief-nationalistische politieke partij
Vrijheidspartij van Zwitserland (FPS), een Zwitserse conservatief-nationalistische politieke partij